U 13 oder U13 steht für:

 Udet U 13, deutsches Flugzeug der Udet Flugzeugbau
 U 13 (Film), US-amerikanisches Filmdrama von John Ford (1930)
 eine Alters- und Leistungsklasse im Sport, siehe Klasseneinteilung im Sport
 mehrere U-Bahn-Linien in verschiedenen Städten

U 13 bezeichnet mehrere U-Boote:

 SM U 13, U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 13 (Kriegsmarine), U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 13 (Bundeswehr), U-Boot der Deutschen Marine

U13